

Géographie

Communes françaises
 Charbonnières, en Eure-et-Loir
 Charbonnières, en Saône-et-Loire
 Charbonnières-les-Bains, dans la métropole de Lyon
 Charbonnières-les-Sapins, dans le Doubs
 Charbonnières-les-Varennes, dans le Puy-de-Dôme
 Charbonnières-les-Vieilles, dans le Puy-de-Dôme

Voir aussi 
Les Charbonnières, village suisse de la commune du Lieu dans le canton de Vaud.

Personnalité
 Guy de Girard de Charbonnières (1907-1990), diplomate français

Voile 
 Charbonnière : au singulier désigne la grande voile d'étai

Châteaux
 Château de Charbonnières à Charbonnières (Eure-et-Loir)
 Château de Charbonnière à Saint-Jean-de-Braye (Loiret)
 Château de Charbonnières à Aiguebelle (Savoie)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France